Franciszek Ksawery Latinik (1864 – 1949) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Irena Latinik-Vetulani (1904 – 1975) – biolożka, popularyzatorka nauki
 Antonina Latinik-Rieger (1906 – 1989) – nauczycielka i urzędniczka, mistrzyni Polski we florecie